SOEP steht für:
 Sable Offshore Energy Project
 Sozio-oekonomisches Panel

Soep